Die Ennepe ist ein linker Nebenfluss der Volme am nordwestlichen Rand des Sauerlandes und im südlichen Ruhrgebiet.

Geographie

Verlauf 
Die Ennepe entspringt im Märkischen Kreis südöstlich der Stadt Halver auf einer Höhe von  und wird auf dem Stadtgebiet von Breckerfeld zur Ennepetalsperre gestaut ().

Der weitere Verlauf führt über Ennepetal, Gevelsberg und den westlichen Hagener Stadtteil Haspe, bevor sie in der Nähe des Hagener Hauptbahnhofs im Stadtteil Eckesey bei etwa  in die Volme mündet, welche wiederum kurz danach in Hagen-Vorhalle in die Ruhr fließt.

Länge der einzelnen Abschnitte der Ennepe (mit Kilometrierung [Stat.] und Längenangabe in km)

Natur und Umwelt

Schutzgebiete 
Einige Abschnitte der Ennepe befinden sich in verschiedenen Schutzgebieten: In Halver, etwas unterhalb des Quellgebiets, ist das Naturschutzgebiet Wilde Ennepe ausgewiesen; der weitere Verlauf im Stadtgebiet liegt im großflächigen Landschaftsschutzgebiet Märkischer Kreis (LSG 4512-0004). In Breckerfeld besteht das Naturschutzgebiet Tal der Ennepe (NSG EN-030) und weitere Bereiche, einschließlich der Ennepetalsperre, liegen im großflächigen Landschaftsschutzgebiet Breckerfeld (LSG 4610-026). In Ennepetal besteht das Naturschutzgebiet Tal der Ennepe (NSG EN-028), das im Flussverlauf bis zum Gut Ahlhausen reicht. In Breckerfeld und Ennepetal stehen außerdem große Teile der beiden benachbarten Naturschutzgebiete Tal der Ennepe als FFH-Gebiet DE-4710-301 Ennepe unterhalb der Talsperre unter Schutz; diese Flussabschnitte sind dadurch Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Im weiteren Verlauf passiert die Ennepe, teils kanalisiert, die Ortskerne von Ennepetal und Gevelsberg. Bis zur Mündung in die Volme folgen noch zwei kurze Abschnitte in den Landschaftsschutzgebieten Nördlich von Gevelsberg in Gevelsberg und Tücking/Auf der Halle und Umgebung (LSG 4610-019) in Hagen.

Flora und Fauna 
Obwohl stellenweise kanalisiert, bietet die Ennepe Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Neben Ratten sind auch Fische und Vögel wie z. B. Enten und Rallen sowie vereinzelt Graureiher, Wasseramsel und Eisvogel heimisch. Unter den Pflanzen ist auf Hagener Stadtgebiet vor allem als Neophyt das Drüsige Springkraut zu nennen.

Bei einer Elektrobefischung auf Ennepetaler Stadtgebiet hat der Angel- und Gewässerschutzverein Ennepe e.V. im Jahr 2022 auf einem Kilometer Länge insgesamt 9.782 Fische von 22 Arten gezählt. Darunter befanden sich auch Hasel, Schneider, Elritzen und Groppen (Mühlkoppen). Letztere stellen besonders hohe Ansprüche an die Wasserqualität.

Gewässergüte 
Im Sommer 2022 führte der Angel- und Gewässerschutzverein Ennepe e.V. in Ennepetal eine Gewässergüteuntersuchung der Ennepe durch. Diese ergab, dass die Ennepe auf Ennepetaler Stadtgebiet einen Saprobienindex von 1,57 aufwies, was einer Gewässergüteklasse von I-II (gering belastet)entspricht. Bei der Untersuchung wurden auch 44 Exemplare der invasiven Signalkrebse gefunden. Der Ruhrverband, der regelmäßig die Wassergüte der Flüsse im Ruhrgebiet überprüft, hat Ende 2022 erklärt, dass die Ennepe mit einer Ausnahme an allen Prüfstellen die Qualitätsstufe „gut“ aufweist. Nur an einer Stelle hat sie lediglich eine mäßige Qualität.

Nutzung 
Im vorindustriellen Zeitalter entstanden entlang des Flusses Mühlen, Hammerwerke und Sensenschmieden, auf der die märkische Kleineisenindustrie des 19. und 20. Jahrhunderts aufbaute (Enneperstraße). Gegen Anfang des 20. Jahrhunderts befanden sich entlang des Laufes der Ennepe ca. 300 Kleinbetriebe, deren Hauptantriebsenergie die Wasserkraft war.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Der Pegel der Ennepe

Fluss im Ruhrgebiet
Gewässer im Ennepe-Ruhr-Kreis
Gewässer im Märkischen Kreis
Geographie (Halver)
Geographie (Breckerfeld)
Geographie (Ennepetal)
Geographie (Gevelsberg)
Gewässer in Hagen